AW poate fi:
 Aruba, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .aw, domeniu de internet de nivel superior, pentru Aruba